Der District d'Echallens (dt. Bezirk Echallens) war bis zum 31. Dezember 2007 eine Verwaltungseinheit des Kantons Waadt in der Schweiz. Hauptort war Echallens. Der District wurde in die drei Cercles (dt. Kreise) Vuarrens, Bottens und Echallens aufgeteilt. 

Der District bestand aus 29 Gemeinden, war 136,67 km² gross und zählte 21'763 Einwohner (Ende 2006).

Veränderungen im Gemeindebestand 

 1. Januar 1953: Namensänderung von Brétigny Saint-Barthélemy → Saint-Barthélemy

 1. Januar 1960: Bezirkswechsel der Gemeinde Bercher vom Bezirk Moudon → Bezirk Echallens

 1. Januar 2008: Bezirkswechsel aller Gemeinden des Bezirks Echallens → Bezirk Gros-de-Vaud

Einzelnachweise 

Echallens
Geschichte (Kanton Waadt)